Шубинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Шубинский сельсовет — в Егорьевском районе Алтайского края.
 Шубинский сельсовет — в Сергачском районе Нижегородской области.
 Шубинский сельсовет — в Барабинском районе Новосибирской области.